Оле́г Алекса́ндрович Ошенко́в (Ошемков) () — советский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1953), заслуженный тренер СССР (1964) и УССР.

Биография 
С 17 лет работал гравером в типографии, токарем на заводе.

Игрок 
С 1927 по 1930 год выступал за клуб «Гознак» из Москвы. В 1931 году вернулся в родной Ленинград и стал игроком команды «Красный Треугольник», которая представляла одноимённый завод. Через год Ошенков перешёл в «Промкооперацию». В 1935 году клуб был переименован в «Спартак». С 1936 по 1940 год Ошенков выступал за «Динамо». Провёл в составе 87 матчей, забил 3 гола. В 1941 перешёл в «Зенит», за него сыграл 3 матча до начала войны. В 1945 вернулся в «Динамо» и играл там до 1947 года, проведя 63 матча и забив 4 мяча.

Также играл в хоккей с мячом; в составе ленинградского «Динамо» — многократный чемпион Ленинграда, третий призёр чемпионата СССР 1936, финалист Кубка СССР 1947. Играл и в хоккей с шайбой, также за ленинградское «Динамо», участник трёх первых чемпионатов СССР.

Тренер 
В 1949 году Олег Ошенков возглавил ленинградское «Динамо». Через год был назначен главным тренером киевского «Динамо». С этим клубом Ошенков выиграл Кубок СССР и стал серебряным призёром чемпионата.

С 1957 по 1958 год возглавлял ленинградские «Трудовые резервы», в 1959 вернулся в Киев. В 1960 руководил «Судостроителем».

С 1960 по 1969 год руководил «Шахтёром». С ним дважды выиграл Кубок и однажды был его финалистом. В 1970 вновь возглавлял «Судостроитель», с 1975 по 1976 год тренировал харьковский «Металлист».

В 1970—1975 годах работал начальником Отдела футбола спорткомитета УССР. Был председателем Федерации футбола Украины, членом редколлегии еженедельника «Футбол-хоккей».

Семья 
Был женат, сын Михаил.

Олег Ошенков скончался 10 мая 1976 года в Киеве.

Достижения

Тренерские 
 «Динамо» Киев
 Обладатель Кубка СССР: 1954
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1952

 «Шахтёр»
 Обладатель Кубка СССР: 1961, 1962

Память 
12 мая 2013 года на «аллее славы» возле южного входа «Донбасс Арены» в честь Ошенкова появилась звезда.

Примечания

Ссылки 
 А. Валерко. А не привезти ли Кубок в Украину?  <об О. А. Ошенкове> // football.ua, 27 мая 2011

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Динамо» Ленинград
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Динамо» Киев
Тренеры ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Металлист»
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область